Todd Perry e Thomas Shimada eram os atuais campeões, mas só o Perry é que participou desta edição, fazendo dupla com Jordan Kerr.

Kerr e Perry perderam nas quartas de final para os brasileiros André Sá e Flávio Saretta.

Os poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski venceram a final por 6–2, 6–2 contra Tomas Behrend e Leoš Friedl .

Cabeças de chave

  Lucas Arnold /  Mariano Hood (Primeira rodada)
  Simon Aspelin /  Massimo Bertolini (Quartas de final)
  Martín García /  Sebastián Prieto (Semifinalistas)
  Jordan Kerr /  Todd Perry (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas do Brasil Open de 2004

D